deuter – izotop wodoru
 „Deuter” – muzyk niemiecki
 Deuter – polski zespół punkrockowy
 Deuter – album zespołu Dezerter z 1995 roku